El término Pousa puede referirse a:

 Pousa (apellido), apellido de origen gallego-portugués.

Divisiones administrativas

En España

Provincia de Orense 
 Pousa (La Bola), lugar de la parroquia de Sorga, concello de La Bola.
 Pousa (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Pedrouzos, concello de Castro Caldelas.
 Pousa (Lobios), lugar de la parroquia de Grou, concello de Lobios.
 Pousa (Quintela de Leirado), lugar de la parroquia de Leirado, concello de Quintela de Leirado.
 Pousa (Taboadela), lugar de la parroquia de O Mesón de Calvos, concello de Taboadela.

Provincia de Pontevedra 
 Pousa (Vigo), lugar de la parroquia de Castrelos, concello de Vigo.
 Pousa de Abaixo, lugar de la parroquia de Castrelos, concello de Vigo.

En Portugal 
 Pousa (Portugal), freguesia del municipio de Barcelos, distrito de Braga.